Henryk IX Czarny (1075-1126) – książę Bawarii 1120-1126
 Henryk IX Jasomirgott (1107-1177) – książę Bawarii 1143-56; margrabia Austrii jako Henryk II
 Henryk IX (przed lub w 1369-1419/20) – książę lubiński, chojnowski i oławski
 Henryk IX Starszy (1387/92-1467) – książę głogowsko-żagański
 Henryk IX Waldeck-Wildungen (1531-1577) – hrabia Waldeck 1577